Jerdev () est un patronyme russe :

 Nikolaï Prokofievitch Jerdev (1911-1942), pilote de chasse soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.
 Nikolaï Jerdev (1984-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe